Ансильон () — французская фамилия (современное произношение — Ансийон).

 Ансильон, Фридрих (1767—1837) — прусский министр, историк, государственный деятель.
 Ансильон, Шарль (1659—1715) — французский юрист и дипломат.